Wesertalstrecke steht für:
 einen Abschnitt der Bahnstrecke Liège–Aachen entlang der Weser (frz. Vesdre) innerhalb Belgiens
 eine Reihe von Bahnstrecken bzw. Streckenabschnitten entlang der Weser in Norddeutschland, siehe Weser#Eisenbahnstrecken am Weserlauf

Siehe auch:
 Weserbahn